Luis Menéndez Pidal – pittore e decoratore spagnolo
 Luis Menéndez Pidal y Álvarez – architetto e restauratore di edifici spagnolo
 Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós – politico spagnolo
 Ramón Menéndez Pidal – filologo e accademico spagnolo